Hemvattnet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Hemvattnet, Jämtland, sjö i Strömsunds kommun,  (80,4 ha)
Hemvattnet, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (35,5 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn